Родштейн — фамилия немецкого или еврейского происхождения.

Известные носители 

 Родштейн, Максим Эдуардович (род. 1989) — израильский шахматист.
 Родштейн (Олшарова), Тереза (род. 1991) — чешская шахматистка.

